Butha-Buthe (district), een district van Lesotho
Butha-Buthe (stad), de hoofdstad van het district